Superpuchar Polski w piłce nożnej 2004 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Polski, który został rozegrany 11 czerwca 2004 roku na Stadionie Miejskim w Poznaniu, pomiędzy Lechem Poznań (zdobywcą Pucharu Polski) a Wisłą Kraków (mistrzem Polski 2003/2004). Trofeum po raz 3. wywalczył Lech Poznań. Decyzją PZPN (na wniosek Lecha Poznań i za zgodą Wisły Kraków mecz był równocześnie spotkaniem ostatniej – 26. kolejki I ligi polskiej 2003/2004, z powodu czego po regulaminowym czasie gry, zamiast dogrywki odbyły się rzuty karne.

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superpuchar Polski 2004 w bazie Wikiliga.pl
 Superpuchar Polski 2004 w bazie 90minut.pl
 Superpuchar Polski 2004 w bazie HistoriaWisły.pl
 

2004
2004 w piłce nożnej
2004 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Poznaniu
2004 w Poznaniu